Зе́лень — зелений колір.
 Зе́лень — зелений наліт, цвіль.
 Зе́лень — зелена фарба.
 Зе́лень — збірна назва дерев, кущів, трав.
 Зе́лень — збірна назва зелених овочів, їстівних трав, приправ.
 Зелень (геральдика) — традиційна назва для зеленого кольору і його відтінків в геральдиці.

Мінералогія 

Зе́лень — характерна частина назви деяких мінералів зеленого кольору.

 Зелень гірська — колоїдна відміна малахіту і деяких ін. мінералів, що містять мідь.
 Зелень корсиканська — мінерал, подібний до баститу, псевдоморфози мінералів групи серпентину по ромбічному піроксену;
 Зелень малахітова — малахіт 
 Зелень  мідна — (1. — застаріла назва хризоколи; 2. — землиста відміна малахіту);
 Зелень мінеральна — малахіт  
 Зелень нікелева — анаберґіт 
 Зелень уранова — купросклодовськіт

Топоніми

Зелень (Сарненський район) — село Рівненської області.

Зелень (Куявсько-Поморське воєводство) — село.
 Зелень (Лодзинське воєводство) — село.
 Зелень (Великопольське воєводство) — село.
 Зелень — частина міста Колюшки Лодзинського воєводства.
 Зелень — осада в гміні Суш Вармінсько-Мазурського воєводства.

Див. також 
 Зелений

Примітки 

Городина
Мінералогія